Čínská republika může označovat:

 Čínská republika – úřední název státu na ostrově Tchaj-wan, který není oficiálně uznáván kvůli nárokům Čínské lidové republiky
 Čínská republika (1912–1949) – název čínského státu od konce říše do jeho faktického rozdělení po převzetí moci v kontinentální Číně komunisty
 Čínská republika (Wang Ťing-wej) – japonský loutkový stát na sv Číny v letech 1940–1945
 Čínská lidová republika – nejlidnatější stát světa označovaný zkráceně Čína

Externí odkazy